En français, Chauve-souris ou Chauvesouris peut faire référence à :

Biologie 
Chauve-souris, le plus souvent, un petit mammifère volant de l'ordre des Chiroptères.

Par analogie :
 Chauve-souris de mer, nom donné au poisson de l'espèce Lophius vespertilio
 Fleur chauve-souris, une plante de l'espèce Tacca chantrieri
 Poisson chauve-souris, nom donné aux poissons de la famille des ogcocephalidés, mais aussi au poisson de l'espèce Platax orbicularis
 , nom donné à deux espèces de raies : Aetobatus narinari et Rhinoptera marginata
 Renard à oreilles de chauve-souris, nom donné à une espèce de canidé Otocyon megalotis
 Sphinx chauve-souris - nom donné à un lépidoptère de l'espèce Hyles vespertilio
 Volute chauve-souris - nom donné à un mollusque de l'espèce Cymbiola vespertilio

Toponyme 
 Chauve Souris, une île des Seychelles située à 400 m au nord-est de l'île de Praslin
 Rue Chauve-Souris, rue liégeoise, en Belgique.
 La grotte des Chauves-souris, à Anse-Noire, en Martinique.

Divers 
 Chauve-souris, un meuble héraldique.

Voir aussi 
 , titre de plusieurs œuvres
 Batman, l'homme chauve-souris
 Quel effet cela fait-il d'être une chauve-souris ?, article du philosophe Thomas Nagel
 Nuit européenne de la chauve-souris, événement annuel

Notes et références